Canada’s Drag Race is een Canadese spin-offtelevisieserie van RuPaul's Drag Race. De serie is de eerste Engelstalige dragrace die niet door RuPaul wordt gepresenteerd.

Overzicht van de seizoenen

Seizoen 1

Deelnemers
(Genoemde leeftijd, namen en woonplaatsen waren ten tijde van de opnames.)

Gastpresentatoren

Voortgang 

  De deelnemer won Canada's Drag Race.
  De deelnemer behaalde de tweede/derde plek.
  De deelnemer was de winnaar van de aflevering.
  De deelnemer ontving positieve feedback en ging door.
  De deelnemer ging door.
  De deelnemer ontving negatieve feedback maar ging door.
  De deelnemer belandde in de playbackronde voor de slechtsten van de week en ging door.
  De deelnemer belandde in de playbackronde voor de slechtsten van de week en werd geëlimineerd.

Seizoen 2

  De deelnemer won Canada's Drag Race.
  De deelnemer behaalde de tweede/derde plek.
  De deelnemer was de winnaar van de aflevering.
  De deelnemer won de speciale playback ronde en ging door naar de finale.
  De deelnemer ontving positieve feedback en ging door.
  De deelnemer ging door.
  De deelnemer ontving negatieve feedback maar ging door.
  De deelnemer belandde in de playbackronde voor de slechtsten van de week en ging door.
  De deelnemer verloor de speciale playback ronde en werd geëlimineerd.
  De deelnemer belandde in de playbackronde voor de slechtsten van de week en werd geëlimineerd.

Seizoen 3

  De deelnemer won Canada's Drag Race.
  De deelnemer behaalde de tweede plek.
  De deelnemer behaalde de derde/vierde plek.
  De deelnemer was de winnaar van de aflevering.
  De deelnemer ontving positieve feedback en ging door.
  De deelnemer ging door.
  De deelnemer ontving negatieve feedback maar ging door.
  De deelnemer belandde in de playbackronde voor de slechtsten van de week en ging door.
  De deelnemer belandde in de playbackronde voor de slechtsten van de week en werd geëlimineerd.

Canada's Drag Race vs The World

Deelnemers

Voortgang

  De deelnemer was de winnaar van de aflevering en won de playback voor de besten.
  De deelnemer was de winnaar van de aflevering maar verloor de playback voor de besten.
  De deelnemer ontving positieve feedback en ging door.
  De deelnemer ging door.
  De deelnemer ontving negatieve feedback maar ging door.
  De deelnemer behoorde tot de slechtsten van de week maar ging door.
  De deelnemer behoorde tot de slechtsten van de week en werd geëlimineerd door de winnaar van de playbackronde.
  De deelnemer verliet vrijwillig de competitie vanwege mentale gezondheidsproblemen.

Canadese televisieserie
Travestie